
Molekulska formula -{C7H14O7}- se može odnositi na:

 Sedoheptuloza
 Manoheptuloza